Hofbuchdruckerei steht für:
 Buchdruckerei mit einem Hofbuchdrucker-Privileg

 Königliche Hofbuchdruckerei Ernst August Telgener in Hannover
 Hofbuchdruckerei Greiner & Pfeiffer in Stuttgart
 Meinhold’sche Hofbuchdruckerei in Dresden